Seznam občin departmaja Meuse zajema 498 občin.

Meuse